Az Aisne jelentése a következő lehet:
Aisne (megye) – megye Franciaországban
Aisne (folyó) – folyó Franciaországban